4 — o ano 4 d.C.
Quatro — o número
Quatro (filme) — documentário do realizador português João Botelho
4 (filme), produção russa

Música 
4 (álbum de Beyoncé)
4 (álbum de Foreigner)
4 (álbum de Los Hermanos)

0004
Desambiguações de música